Маке́евка () – село, расположенное на территории Варвинского района Черниговской области (Украина).

География 
Расположено на левом берегу реки Удай.

Известные люди 
В селе родился Тканко, Александр Васильевич — Герой Советского Союза.

Ссылки 

Населённые пункты Варвинского района